Jerzy Święch (aktor)
 Jerzy Święch (literaturoznawca)